Марио Низолио или Низолий (; ,  — , ) — итальянский философ и гуманист эпохи Возрождения. Сторонник номинализма в философии.

Биография 
В течение нескольких лет учился и совершенствовался под покровительством графов Гамбара из Брешии. Когда его труды сделали его известным, он был приглашён князьями Фарнезе в Парму, чтобы давать публичные лекции по риторике, которые продолжал в течение многих лет.

Позже преподавал в университете Пармы.

Когда герцог Веспасиан Гонзага, покровитель литературы, основал в 1562 году университет в Саббьонете, Низолий был назначен его ректором. На церемонии открытия университета Низолий выступил с речью, которая была напечатана в Парме в 1563 году. Через несколько лет он потерял зрение, и удалился на родину, где и умер в 1576 году.

Труды 
Занимался языково-философскими исследованиями. Последователь Цицерона, считавший риторику основной интеллектуальной дисциплиной, пренебрегавший другими аспектами философской традиции. Выступал в поддержку диалектики слов (то есть, филологии и риторики) в качестве надлежащего изучения человека.

Прославился своим «Thesaurus Ciceronianus» (1535), словарём слов, используемых в трудах Цицерона.

Был восторженным поклонником чистоты и красноречия стиле Талли; со временем распространил свою привязанность к Цицерону с его языка к его философии, участвовал в острых дискуссиях в защиту Цицерона.

В ходе споров написал трактат «De veris Principiis et vera Ratione Philosophandi», в котором он категорически осуждал последователей схоластики.

Большим поклонником Низолия был Лейбниц.

Ссылки 
 Nizolius, Marius

Философы по алфавиту
Философы Италии
Философы XVI века
Ректоры вузов Италии
Преподаватели вузов Италии
Педагоги по алфавиту
Педагоги XVI века
Педагоги Италии
Гуманисты Италии
Авторы энциклопедий и словарей
Лингвисты по алфавиту
Лингвисты Италии
Лингвисты XVI века